Chaparral Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chaparral Hill (Lassen County, Kalifornien)	
 Chaparral Hill (Siskiyou County, Kalifornien)	
 Chaparral Hill (Yuba County, Kalifornien)